Bernardino de Cárdenas puede referirse a:

 Bernardino de Cárdenas y Pacheco, II duque de Maqueda, II Adelantado mayor del reino de Granada y virrey de Valencia entre 1553 y 1558.
 Bernardino de Cárdenas y Portugal, III duque de Maqueda, III Adelantado mayor del Reino de Granada, Virrey de Cataluña (1593 - 1597) y Virrey de Sicilia.
 Bernardino de Cárdenas y Carrillo de Albornoz, señor de Colmenar de Oreja, noble y militar español muerto en la Batalla de Lepanto.
 Fray Bernardino de Cárdenas y Ponce, obispo de Asunción y de Santa Cruz de la Sierra, gobernador interino de la Provincia del Paraguay en 1649.